Untenstehende Liste ist eine Aufstellung von Magazinen und Zeitschriften aus den Bereichen der Science-Fiction und Fantasy.

Quellen 
 Publications A-Z in The Encyclopedia of Science Fiction
 Directory of magazines and fanzines in der Internet Speculative Fiction Database
 Stephen T. Miller & William G. Contento: Science Fiction, Fantasy, & Weird Fiction Magazine Index
 Fanzines in der Fancyclopedia 3

Weblinks 
 ZineWiki
 Magazines auf Galactic Central
 eFanzines.com – science fiction fanzines online

Science-Fiction- und Fantasy-Magazine
!Liste von Science-Fiction- und Fantasy-Magazine
!Liste von Science-Fiction- und Fantasy-Magazine